

Musica 
Santi – secondo album della band indie-rock The Academy Is...

Onomastica
Santi – variante del nome proprio di persona Sante
 Santi – cognome italiano

Persone
Archimede Santi – pittore italiano
Ettore Santi – politico italiano
Fernando Santi – sindacalista e politico italiano
Francesco Pio Santi – vescovo cattolico italiano
Giancarlo Santi – regista italiano
Giorgio Santi – naturalista, chimico e botanico italiano
Giovanni Santi – pittore italiano
Giuliano Santi – attore e doppiatore italiano
Irene Santi – calciatrice italiana
Lionello Santi – produttore cinematografico italiano
Nello Santi – direttore d'orchestra italiano
Sebastiano Santi – pittore italiano
Simone Santi – arbitro di pallavolo italiano
Sophia Santi – attrice pornografica canadese
Pietro Santi Bartoli – pittore e incisore italiano

Religione
Santi – persone venerate da diverse religioni

Pagine correlate
Santo (disambigua)
De Santi
De Sanctis
Santini
Santoni (disambigua)
Santoro
Santucci